

Geografia
 Mont Rous o Mont Rouge – montagna delle Alpi Pennine, in Valle d'Aosta
 Punta del Rous – montagna delle Alpi di Lanzo e dell'Alta Moriana nelle Alpi Graie, in Piemonte

Persone
 Didier Rous (1970) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada francese
 Francis Peyton Rous (1879-1970) – medico virologo statunitense
 George Rous, III conte di Stradbroke (1862-1947) – nobile e ufficiale inglese
 John Rous, I conte di Stradbroke (1750-1827) – nobile e politico inglese
 John Rous, II conte di Stradbroke (1794-1886) – ufficiale inglese
 Radomil Rous (1978) – pilota motociclistico ceco
 Stanley Rous (1895-1986) – arbitro di calcio e dirigente sportivo inglese

Altro
 Coppa Stanley Rous, ingl. Rous Cup – competizione calcistica, oggi soppressa, attiva nella seconda metà degli anni ottanta